Kanten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kanten, Vasa, Österbotten,

Indonesien 

 Desa Kanten, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar